Schöne Aussicht ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Schöne Aussicht (Bad Steben), Ortsteil des Marktes Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern
 Schöne Aussicht (Loschwitz), Ortslage im Stadtteil Loschwitz, Dresden, Sachsen
 Schöne Aussicht (Odenthal), Wohnplatz in Odenthal, Rheinisch-Bergischer-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schöne Aussicht (Remscheid), Ortslage in der kreisfreien Großstadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Schöne Aussicht (Ladis), Ortslage von Ladis, Bezirk Landeck, Tirol

Bauten:
 Schöne Aussicht (Elberfeld), Gaststätte in Wuppertal-Elberfeld
 Schöne Aussicht, Gaststätte in Esslingen, siehe Mülbergerstraße 180 (Esslingen)
 Schöne Aussicht (Flensburg), Straße mit zahlreichen Anwesen in Flensburg-Mürwik
 Schöne Aussicht (Frankfurt), Uferpromenade in Frankfurt am Main mit dem Schopenhauerhaus
 Schöne Aussicht (Kassel), Promenade in Kassel
 Schöne-Aussicht-Hütte, Schutzhütte in den Ötztaler Alpen
 Schöne Aussicht (Leißling), Einkaufszentrum im Ortsteil Leißling der Stadt Weißenfels
 Zeche Schöne Aussicht, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Witten-Wartenberg

Berge:
 Schöne Aussicht, Hügel im Stadtgebiet von Leverkusen, siehe Lützenkirchen
 Schöne Aussicht (Oberrohn), Berg in der Gemeinde Tiefenort in Thüringen
 Schöne Aussicht (Odenwald), Passhöhe der B 47 bei Lindenfels

Schöne Aussicht, Weiteres:
 Schöne Aussicht (Kempowski), Roman (1981) von Walter Kempowski
 Zur schönen Aussicht, Theaterstück (UA: 1969) von Ödön von Horváth
 Schöne Aussicht (2007), deutschen Film aus dem Jahr 2007 von Erwin Keusch

Siehe auch:
 Kleine Aussichten, Weitere Aussichten …, Garten der schönen Aussichten 
 Bella Vista, Bellavista, Bellevue, Belvedere, Buena Vista, Mirabello, Schönsicht